Charly Musonda Senior (ur. 1969) – zambijski piłkarz, pomocnik
 Charly Musonda Junior (ur. 1996) – belgijski piłkarz, pomocnik